Долкун Айса (, читается Долқун Ейса; ; в ряде русскоязычных источников — Долкун Иса; род. , Аксу) — защитник прав уйгуров. С 2017 года является президентом Уйгурского всемирного конгресса.

Биография 
Родился 2 сентября 1967 года в Аксу и воспитывался своими бабушкой и дедушкой в округе Калпин в префектуре Аксу до 9 лет. Позже вернулся в город Аксу и окончил там среднюю школу. В 1984 году поступил на физический факультет Синьцзянского университета. В начале 1988 года, за полгода до выпуска был исключён из университета за организацию студенческой демонстрации, после чего он вернулся в Аксу и работал в школе. В 1990 году он отправился в Пекин, где изучал английский и турецкий языки. В 1994 году бежал в Турцию из-за угрозы ареста и учился в Университете Гази в Анкаре. Получил степень магистра в области политики и социологии Впоследствии переехал в Германию, где попросил убежища. В 2006 году он стал гражданином Германии .

Активность 
В сентябре 2018 года выступил против лагерей перевоспитания в Синьцзяне, где, согласно сообщениям, насильно содержатся более миллиона уйгуров.

Встреча с премьер-министром Турции 
16 февраля 2018 года во время Всемирной конференции по безопасности премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретился с Айсой. На встрече Айса рассказал премьер-министру о репрессиях властей КНР в Восточном Туркестане. Айса также встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.

Выступление в Европарламенте 

15 мая 2018 года на заседании Подкомитета по правам человека (DROI) Долкун Айса, выступая в качестве вице-президента Организации непредставленных наций и народов (UNPO) и президента Всемирного уйгурского конгресса (WUC), встретился с Софи Ричардсон (директор «Хьюман Райтс Вотч» по Китаю) и Ульрихом Делиусом (директор Общества содействия уязвимым народам (STPI)). На встрече обсуждалась ситуация с правами человека в Китае вообще и положение в Синьцзян-Уйгурскому автономном районе в частности. Айса подчеркнул, что уйгуры подвергаются ограничениям своих прав на свободу выражения мнений, свободу религии и убеждений и даже свободу передвижения в Китае. Произвольные задержания, в частности под предлогом китайского закона о борьбе с терроризмом, остаются широко распространёнными.

ООВТ 
Правительство Китая утверждает, что Айса является вице-председателем Организации освобождения Восточного Туркестана, однако Айса отрицает это утверждение. Китай направил в Интерпол  на розыск Айсы, но заявка Китая была отклонена . С 2003 года находится в китайском списке разыскиваемых террористов. Вопреки заявлениям Китая, Айса осуждает терроризм в любой форме.

Преследования со стороны КНР 
В 2017 году У Хунбо (Wu Hongbo) — один из китайских дипломатов в ООН — предпринял попытку воспрепятствовать Айсе участвовать в форуме ООН в качестве официального представителя немецкого НГО STPI. Попытка провалилась благодаря вмешательству американских и немецких дипломатов.

В 2018 году Китай выразил недовольство решением Интерпола отклонить обвинения Айсы в терроризме, выдвинутое властями КНР .

Примечания

Комментарии

Сноски 

 
Персоналии:Уйгуры
Общественные деятели Германии
Всемирный уйгурский конгресс
Диссиденты Китая